Jack Davis (1914–1992) amerikai gyerekszínész
 Jack Davis (1917–2000) ausztrál drámaíró
 Jack Davis (1924–2016) amerikai képregényíró
 Jack Davis (1930–2012) amerikai atléta, gátfutó